Levens – miejscowość i gmina we Francji, w departamencie Alpy Nadmorskie
 Levens – dawna gmina we Francji, w departamencie Alpy Górnej Prowansji
 Levens – wieś w Anglii, w hrabstwie Kumbria

Zobacz też 
 Tourrette-Levens – miejscowość i gmina we Francji, w departamencie Alpy Nadmorskie
 Levenshulme – dzielnica Manchesteru, w Anglii